Ел Ехидо има више значења:

 Ел Ехидо
 Ел Ехидо (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Ехидо (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Ехидо, Ехидо Гереро (Таско де Аларкон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Ехидо, Балнеарио (Морелија), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику